Kožlí ist der Name mehrerer Orte in Tschechien

Kožlí, Gemeinde im Okres Havlíčkův Brod
Kožlí, Gemeinde im Okres Písek, siehe Kožlí u Orlíka
Kožlí, Ortsteil von Myštice, Okres Strakonice
Kožlí, Ortsteil von Neveklov, Okres Benešov
Kožlí u Čížové, Ortsteil von Předotice, Okres Písek

Dolní Kožlí, Ortsteil von Vlachovo Březí, Okres Prachatice
Horní Kožlí, Ortsteil von Vlachovo Březí, Okres Prachatice